Dana este un nume propriu, asociat adesea cu un prenume feminin, dar poate fi un nume de familie. 

Câteva din sensurile posibile sunt următoarele:

Buddhism 

  Dana (Buddhism), concept ce semnifică practirea generozității.

Cântăreți 

  Dana (cântăreață), irlandeză,  câștigătoare a Concursului Euroviziunii în anul 1970, numele său complet este Dana Rosemary Scallon, (născută la 30 august 1951),. 
  Dana International, câștigătoare a Concursului Euroviziunii în anul 1998.

Companie 

 Dana Corporation, companie din SUA ce produce piese auto.

Computere 

  AlphaSmart Dana este "asistent digital personal" (PDA), realizat de Alphasmart.

Cuvânt în limba arabă 

 Dāna[h] ( دانة ) , în limba arabă desemnează partea explozivă a unui proiectil, bombă, etc; în araba Khaliji (Khaliji Arabic, în limba engleză), înseamnă o perlă perfect rotundă.

Divinități 

  Dana (zeiță hindică), zeiță din mitologia hindu.
  Danae, zeiță din mitologia Greciei antice. 
  Danu sau Dana (zeiță celtică) sau Ana, zeiță din mitologia celtică.

Fundație 

  Fundația Dana (în engleză Dana Foundation), o fundație filantropică particulară fondată de Charles A. Dana (a se vedea mai jos), legislator și filantropist din New York.

Instituții de cercetare 

  Dana-Farber Cancer Institute, centru de cercetări și tratamente a cancerului, Boston, Massachusetts.

Instituții de învățământ 

  Dana College, un colegiu evanghelic luteran, fondat în 1884 în Blair, Nebraska, SUA.

Localități 

 Dana, Nepal

Nume de familie 

  Dana, Charles Anderson (1819 - 1897), american, editor al ziarului New York Sun. 
  Dana, James Dwight (1813 - 1895), geolog, mineralog și zoolog american. 
  Dana, John Cotton (1856 - 1929), bibliotecar și inginer american. 
  Dana, Richard Henry, Jr. (1815 - 1892), avocat (specializat în legi maritime) și scriitor american.

Parc național 

  Parcul Național Dana în Iordania.

Prenume feminine 

  Dana Plato, actriță americană. 
  Dana Priest, jurnalistă americană a ziarului Washington Post.

Vârf muntos 

  Muntele Dana (în engleză Mount Dana), vârf în Yosemite National Park, SUA.

Nume corelații 

 Danae (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii